la Maggia, cours d'eau suisse du canton du Tessin ;
 Maggia, commune suisse du canton du Tessin ;
 le Valle Maggia, ou Vallemaggia, vallée suisse où coule la Maggia.
 le district de Vallemaggia, district suisse du canton du Tessin.

la Maggia, organisation criminelle fictive de l'Univers Marvel